Tetzner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tetzner (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Birge Tetzner, deutsche Hörspielautorin 
 Bruno Tetzner (1922–2008), deutscher Kirchenmusiker
 Christoph Tetzner (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Ernst Tetzner (1906–nach 1950), deutscher Turner
 Franz Tetzner (1863–1919), deutscher Realschullehrer, Ethnologe, Schriftsteller und Publizist
 Gerti Tetzner (* 1936), deutsche Schriftstellerin
 Heinz Tetzner (1920–2007), deutscher Maler und Grafiker des Expressionismus
 Horst Tetzner (1930–2014), deutscher Polizeioffizier und Generalmajor der VP
 Karl Tetzner (1914–2008), deutscher Journalist und Autor
 Kurt Tetzner, deutscher Fußballspieler
 Lisa Tetzner (1894–1963), deutsche Kinderbuchautorin und Märchenerzählerin
 Reiner Tetzner (* 1936), deutscher Schriftsteller